Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Jan Mašík e Michal Tabara 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 František Čermák /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Petr Pála /  David Škoch (quarti di finale)

 Tomáš Cibulec /  Jiří Novák (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2006